Никола́й Шува́лов:
 Шувалов, Николай Владимирович (род. 1979) — российский спортсмен-паралимпиец (горные лыжи).
 Шувалов, Николай Иванович (1918—1945) — Герой Советского Союза.